Хитоси — японское имя, может относиться к:
Асида, Хитоси — 47-й премьер-министр Японии
Игараси, Хитоси — японский переводчик
 Ёнэцу Хитоси, японский политик, член палаты представителей.